Khaos Legions — дев'ятий студійний альбом шведського мелодійного дез-метал гурту Arch Enemy. Композиції з альбому записувались з грудня 2010 по 2011 рік. Реліз альбому відбувся 30 травня 2011 під лейблом Century Media Records.

Список пісень 
Уся музика написана Майклом Емоттом, Крістофером Емоттом, Даніелем Ерландсоном та Шарлі Дангело. Усі тексти до пісень написала Ангела Госсов.

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт альбому. 
 Khaos Legions  на Encyclopaedia Metallum. 

Альбоми Arch Enemy